Gainsborough steht für:
 Gainsborough Trinity, englischer Fußballverein
 Gainsborough Pictures, britische Filmproduktionsgesellschaft
 (8236) Gainsborough, Asteroid
 Gainsborough (Pferd), englisches Rennpferd

Geografie:
 Gainsborough, englische Stadt
 Gainsborough (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Gainsborough Old Hall, Herrenhaus in Gainsborough
 Gainsborough (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Personen:
 Thomas Gainsborough (1727–1788), englischer Maler